NA je:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Antile.
 ISO oznaka za Namibijo
 NA - Avogadrovo število
 Na - Kemijski simbol za Natrij

Glej tudi 

Kratice